Phantom Lady – personaggio dei fumetti
  La donna fantasma (Phantom Lady) – romanzo di Cornell Woolrich del 1942
  La donna fantasma (Phantom Lady) – film del 1944 diretto da Robert Siodmak